

Богородська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан
 Богородська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область